Jó (ou Job) — personagem bíblico
Job von Witzleben (1783-1837) — militar prussiano
Job (Puy-de-Dôme) — comuna francesa de Auvergne

Desambiguações de antropônimos